Nicolaas Pieneman (1809-1860), Nederlands kunstschilder
 Nicolaas Pieneman (1880-1938), Nederlands kunstschilder